

Codici 
 MCQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Miskolic (Ungheria)

Cinema
È una sporca faccenda, tenente Parker! (McQ) – film statunitense del 1974 diretto da John Sturges